Le dolmen de Calahons I ou dolmen de l'Arca de Calahons I est un dolmen situé à Catllar, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Notes

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Dolmen dans les Pyrénées-Orientales